Mosberg bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Nohfelden

Mosberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Mosberg (1874–1944), deutscher Arzt, Opfer des Holocaust
 Edward Mosberg (1926–2022), polnisch-amerikanischer Holocaust-Überlebender und -Zeitzeuge
 Samuel Mosberg (1896–1967), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Moosberg
 Mossberg
 Moseberg